Сан-Пабло (, ) — поширений іспаномовний топонім

Сан-Пабло — село, округ Ориндж-Волк

Сан-Пабло-де-Ліпес — містечко, департамент Потосі
 Сан-Пабло-де-Тікіна — містечко, департамент Ла-Пас

Сан-Пабло-де-лос-Монтес — місто, Кастилія-Ла-Манча

Сан-Пабло — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Пабло — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 затока Сан-Пабло — північна частина затоки Сан-Франциско

Сан-Пабло — селище в Чилі.